Terrazza – spazio architettonico aperto, agibile o anche abitabile accessorio ad un edificio
 Terrazzo alla veneziana – tecnica di pavimentazione
 Terrazzo –  pezza araldica 
 Terrazzo fluviale – rilievo pianeggiante formatosi per l'opera di sedimento del fiume che lo attraversa

Geografia 
 Terrazzo – comune italiano in provincia di Verona
 Terrazzo – fiume che attraversa l'omonimo comune